— центральный орган оперативного управления и планирования Сухопутных войск Императорской Японии в 1878—1945 годах.

История 
С 1871 года Генеральный штаб армии Японии существовал как Шестой отдел генштаба армии при Военном министерстве. Через два года его перевели в Министерство армии Японии, а в 1878 году выделили в независимое ведомство по образцу Генерального штаба армии Пруссии. Новообразованный японский генштаб армии подчинялся только Императору Японии и был высшим органом командования всеми Вооруженными силами страны, включая Императорский флот Японии. Поскольку начальник Генерального штаба координировал работу и армии, и флота, то на первых порах он назначался из числа родственников Императора Японии.

В 1889 году правительство сформировало независимый Генеральный штаб флота Японии, который взял на себя часть функций Генерального штаба армии, касающиеся флота. С тех пор армейский генштаб стал заведовать только делами армии. В 1893 году прерогативу командовать всеми вооруженными силами в военное время взял на себя особый Генеральный штаб Вооружённых сил Японии.

Генеральный штаб Императорской армии Японии был упразднён в 1945 году, после поражения Японии во Второй мировой войне.

Начальники Генерального штаба

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Императорская армия Японии
Япония